Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1984 war die elfte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Grand Hotel in Malahide in Irland statt.
Weltmeister wurde der Inder Omprakesh Agrawal durch einen 11:7-Sieg im Finale gegen den Waliser Terry Parsons.

Modus 
Die 41 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Einzelnachweise 

1984
Snookerveranstaltung 1984
Billardturnier in Irland
Sportveranstaltung in Malahide